Desa Purwasaba kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwasaba (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 109,47), Jawa Tengah, 
 Desa Purwasaba (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar